Eláteia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Eláteia (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Eláteia (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar